Ženski svetovni rekord v hitri hoji na 20 km. Prvi uradno priznani rekord je leta 1931 postavila Antonie Briksová s časom 2:24:00, aktualni rekord pa je 9. junija 2018 postavila Jelena Lašmanova s časom 1:23:39. Mednarodna atletska zveza uradno priznava 26 rekordov.

Razvoj rekorda

Sklici in opombe

20 km
Hitra hoja